John Charles Frémont - engenheiro, explorador, botânico e político dos Estados Unidos

Localidades

 Fremont (Califórnia)
 Fremont (Carolina do Norte)
 Fremont (Indiana)
 Fremont (Iowa)
 Fremont (Michigan)
 Fremont (Nebraska)
 Fremont (Ohio)
 Fremont (Wisconsin)
 Condado de Fremont
 Fremont Hills
 Fremont Street - rua no centro de Las Vegas

Desambiguações de topônimos